Jatirejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jatirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -8,10, long 110,88), 
 Desa Jatirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,78, long 111,06), 
 Desa Jatirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,87, long 111,08), 
 Desa Jatirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,58, long 111,08), 
 Desa Jatirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,84, long 110,74), 
 Desa Jatirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,89, long 109,51), 
 Desa Jatirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,02, long 110,19), 
 Desa Jatirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,58, long 111,62), 
 Desa Jatirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,15, long 112,42), 
 Desa Jatirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,61, long 112,42), 
 Desa Jatirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Kelurahan Jatirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Jatirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,66, long 113,00), 
 Desa Jatirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,65, long 111,89), 
 Kelurahan Jatirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,62, long 111,89), 
 Desa Jatirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,54, long 111,91), 
 Kecamatan Jatirejo, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Jatirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,77, long 111,95), 
 Kelurahan Jatirejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,53, long 112,71), 

Robotskapade Indonesienförgreningar